Enrico Tazzoli peut faire référence à:
 Enrico Tazzoli (1812-1852) est un patriote et un prêtre italien ;
 , plusieurs sous-marins utilisé par la marine de guerre italienne dont :
 Enrico Tazzoli, un sous-marin océanique italien de la classe Calvi construit à la fin des années 1930 pour la Marine royale italienne.